Maurice Weber peut désigner :
 Maurice Weber, un footballeur français de la première moitié du  ;
 Maurice Weber (1905-2004), un résistant français de la Seconde Guerre mondiale.